Rusija je sudjelovala na Olimpijskim igrama puno puta, ali kao različita država.  Za vrijeme Ruskog Carstva, Rusi su prvi put sudjelovali 1900., a zatim 1908. i 1912.  Poslije Oktobarske revolucije 1917., i nastanka Sovjetskog Saveza 1922., prošlo je 30 godine prije nego što ruski športaši ponovo sudjeluju na Olimpijadi, kao članovi sovjetskog tima na Ljetnim igrama 1952. Poslije raspada Sovjetskog Saveza 1991., Rusija sudjeluje kao član Združenog sovjetskog tima (ZST) na Igrama 1992., i konačno ponovo kao Rusija na Igrama 1994.
Sovjetski Savez je ugostio Olimpijske igre 1980. u Moskvi, a Rusija će biti domaćin Zimskim olimpijskim igrama 2014. u Sočiju.

Ruski olimpijski odbor osnovan je 1991. a u punopravno članstvo primljen 1993.

Nikolaj Panin je prvi Rus, koji je osvojio zlatnu medalju. Bilo je to u Londonu 1908. u umjetničkom klizanju.

Ljetne olimpijske igre 

Rusija je do sada 17 puta sudjelovala na Ljetnim olimpijskim igrama. Prvi put su sudjelovali 1900. u Parizu, a zadnji put u Pekingu 2008. Devet puta, na Ljetnim olimpijskim igrama 1896., 1904., 1920. – 1948. i 1984., ruski športaši nisu sudjelovali.

Zimske olimpijske igre 

Rusija je do sada 15 puta sudjelovala na Zimskim olimpijskim igrama. Prvi put su sudjelovali 1956. u 
Cortini d’Ampezzo, a zadnji 2010. u Vancouveru. Šest puta, u periodu 1924. – 1952., ruski športaši nisu sudjelovali na Zimskim olimpijskim igrama

Države na Olimpijskim igrama
Šport u Rusiji